Борча (; ) — населённые пункты:
 Борча — коммуна в румынском жудеце Кэлэраши
 Борча — село, центр одноимённой румынской коммуны
 Борча — город в сербской общине Палилула

Также
 «Борча» — сербский футбольный клуб из общины Палилула